Мар-дель-Плата 1946 — шестой из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В соревновании участвовали аргентинские шахматисты, шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны, а также представители Чили, Уругвая и Бразилии.

Убедительную победу в турнире одержал гроссмейстер М. Найдорф, обыгравший всех прямых конкурентов и на три очка опередивший ближайшего преследователя шведского гроссмейстера Г. Штальберга. Штальберг, в свою очередь, значительно опередил третьего призера П. Михеля. Михель едва не упустил третий приз, проиграв белыми в последнем туре уругвайцу Унье Флёркену, однако претендовавшие на дележ третьего места К. Гимар и С. Корте также допустили осечки: Гимар не сумел обыграть черными Илиеско, а Корте уступил белыми бразильцу Соузе Мендешу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1946 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1946 году